

Persone
 Bruno Tinti (1942-2021) – ex magistrato, giornalista ed editore italiano
 Elio Tinti (1936) – vescovo cattolico italiano
 Gabriele Tinti (1932-1991) – attore italiano
 Gabriele Tinti (1979) – poeta, scrittore e critico d'arte italiano
 Giovanni Battista Tinti (1558-1604) – pittore italiano
 Hannah Tinti (1972) – scrittrice statunitense
 Luigi Tinti (1920-1954) – partigiano italiano
 Nicoletta Tinti (1979) – ex ginnasta italiana
 Tullio Tinti (1958) – procuratore sportivo ed ex calciatore italiano

Altro
 Bibbia TINTI – testo biblico in lingue originali con traduzione interlineare italiana
 Tinti-Oulen – comune della Guinea parte della regione di Kankan